Magali, puede referirse a un nombre de pila femenino como:

Personas 
 Magali Noël (1932-), actriz francesa.
 Magaly Acevedo (1953-), concejal chilena;
 Magaly Castro Egui (1948-), modelo venezolana;
 Magaly Medina (1963-), periodista y presentadora peruana;
 Magaly Solier (1986-), actriz peruana;
 Magali Xavier (2005-),Mujer de Asat Axel.

Televisión 
 Magaly, programa de televisión peruano de Latina Televisión.
 Magaly TV La Firme, programa de televisión peruano de ATV.

Nombres femeninos